Премия BAFTA за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера () вручается ежегодно, начиная с 1999 года, за работу в фильмах, вышедших на экран в год, предшествующий премии.

С момента основания категория дважды меняла названия:
 1999—2001 — Премия имени Карла Формана самому перспективному новичку в британском фильме () (выдвигались только режиссёры, сценаристы или продюсеры).
 2002—2009 — Премия имени Карла Формана лучшему британскому режиссёру, сценаристу или продюсеру за свой первый кинофильм ().
 С 2010 — по настоящее — Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера ().

Список лауреатов и номинантов 
Ниже приведён полный список победителей и номинантов с указанием названий кинофильмов. Имена победителей указаны первыми, выделены жирным шрифтом и отдельным цветом.

1999—2001 
Премия имени Карла Формана самому перспективному новичку в британском фильме

2002—2009 
Премия имени Карла Формана лучшему британскому режиссёру, сценаристу или продюсеру за свой первый кинофильм

2010—2021 
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты в категории за лучший дебют на оф. сайте Британской киноакадемии: 1999 , 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 

Номинации кинопремии BAFTA
Премии за сценарий
Премии за режиссуру
Награды за дебютный фильм